Buerak (en ruso: Буерак) es una banda post punk ruso de Novosibirsk. Fue fundada en 2014 por Artyom Cherepanov y Alexandr Makeyev. Según la revista Afisha, Buerak es uno de los principales grupos de la "new wave rusa".

Historia 
El grupo se estableció en Novosibirsk en 2014.

En 2017, los músicos de la banda acusaron de fraude a su exdirector de gira Stepan Kazaryan.

Discográfica

Álbumes de estudio
 2016 – Танцы По Расчёту
 2017 – Скромные Апартаменты
 2018 – Репост Модерн
 2019 – Шоу-бизнес
 2020 - Компактные откровения
 2021 - Танцы По Расчёту 2

EP 
 2014 – Преступность / Крестьянство
 2015 – Пролетариат
 2016 – Корни
 2019 – Готика
 2019 – Китайский Квартал
 2020 – Среди них ты
 2020 - Не станет хитом

Sencillos
 2014 – Портреты
 2014 – Полны любви
 2015 – Двойник
 2015 – Формы
 2015 – Зимние песни
 2016 – Страсть к курению
 2016 – Влюбленный Альфонс
 2017 – Усталость от безделья
 2017 – Летние дворы
 2018 – Друг
 2018 – Собутыльник
 2018 – Бесплатный вход
 2019 — Культ тела
 2019 — Дурачок
 2019 — Сотка (В кармане зимней куртки)
 2019 — Боль
 2019 — SEND NUDES
 2020 — Лузер блюз
 2021 — На старых сидениях кинотеатра 2
 2021 — Ушёл в себя
 2021 — Там где ты

Referencias

Enlaces externos 
 Buerak/Буерак. The Russia Rewind. 
 Новосибирские музыканты записали новую песню про «Культ тела». НГС.НОВОСТИ.

Dúos de música de Rusia
Grupos de música de Rusia
Grupos de rock de Rusia
Grupos de post-punk de Rusia
Grupos de new wave de Rusia
Grupos de música de los años 2010
Grupos de música de los años 2020
Grupos de música formados en 2014
Grupos de música formados en los años 2010